Sia eller SIA kan syfta på:

 Sia (mytologi) – en urkraft i egyptisk mytologi som fanns med på solbåten, och som förknippades med moral och intelligens
 Sia (namn) – namn som hade namnsdag den 15 maj 1986–1992
 Sia Furler (1975–), en artist och musiker från Australien
 Sia (djur) – ett släkte av insekter
 Sia – en flerårig ört tillhörande familjen gräs, se kruståtel
 Sia Glass – en svensk glasstillverkare
 Sia – en fackförbundstidning, se Skogsindustriarbetaren
 SIA – en statlig skolutredning i Sverige åren 1970-1974, se Skolans inre arbete
 Siá, ort på Cypern